Jenner est un nom qui peut désigner :

Patronyme 
 Boone Jenner (1993-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brianne Jenner (1991-), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Brody Jenner (1983-), personnalité américaine de télévision ; 
 Caitlyn Jenner (1949-), médaille d'or (Homme) en décathlon aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, animatrice américaine de télévision ;
 Edward Jenner (1749-1823), médecin britannique, inventeur du vaccin contre la variole ;
 Gustav Jenner (1865-1920), compositeur et chef d’orchestre allemand ;
 Kendall Jenner (1995-), mannequin et personnalité de la télévision américaine ;
 Kylie Jenner (1997-), mannequin et personnalité de télé-réalité américaine ;
 Michelle Jenner (1986-), actrice espagnole ;
 Peter Jenner (1943-), manager et producteur britannique ;
 Samuel Jenner (1653-1720), architecte suisse;
 Samuel Jenner (1997-), coureur cycliste australien ;
 William Jenner (1815-1898), médecin britannique, connu pour ses travaux sur le typhus ;
 la famille von Jenner (anciennement Jenner), famille suisse ;

Toponyme 
 Jenner, village canadien de l'Alberta ;
 Jenner, ville américaine du comté de Sonoma, en Californie ;
 , ville américaine du comté de Somerset, en Pennsylvanie ;
 le Jenner, sommet allemand des Alpes de Berchtesgaden, en Bavière ;
 la rue Jenner, dans le  de Paris ;
 le tunnel Jenner, tunnel routier situé au Havre, en France.

Autre 
 les studios Jenner, studios de cinéma du réalisateur Jean-Pierre Melville, situés rue Jenner à Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis